Гран-прі Франції 2018 (офіційно  Formula 1 Pirelli Grand Prix de France 2018) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 24 червня  на трасі Поль Рікар в муніципалітеті Ле-Кастелле, регіон Прованс — Альпи — Лазурний Берег, Франція. Це восьмий етап чемпіонату світу, вісімдесят сьоме Гран-прі Франції в історії та п'ятдесят восьмі перегони в межах Чемпіонату Світу з Формули-1. Гран-прі Франції вперше повернулось до календаря Формули-1 із  року.

Кваліфікація

Примітки 
  – Брендон Гартлі отримав штраф у 35 позицій за заміну компонентів двигуна.

Перегони

Примітки 
  – Сергій Сіроткін отримав штраф в 5 секунд за те, що занадто повільно рухався позаду автомобіля безпеки.
  – Пілоти, що не фінішували на гран-прі, але були класифіковані, оскільки подолали понад 90 % дистанції.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1 

Гран-прі Франції
Звіти про Гран-прі сезону 2018 Формули-1
Червень 2018
2018 у Франції
2018 у французькому спорті